Scout és el terme anglès per designar qui fa escoltisme
 Scout: persona que observa esportistes per valorar el seu fitxatge, en esports professionals.